Боге може да се односи на:

 Боге, град и седиште оштине Боге, кантон Руто, Француска
 Боге (Пећ), насеље у општини Пећ, Косово и Метохија, Република Србија
 Боге (Велика Малесија), насеље у општини Шкрељ, област Велика Малесија, Албанија